Joseph Faure peut désigner :

 Joseph Faure (1764-1836), homme politique français ;
 Joseph Faure (1805-1872), homme politique français ;
 Joseph Faure (1875-1944), homme politique français.